Крапивно  — топоним:

Беларусь 
 Крапивно — агрогородок в Оршанском районе Витебской области.
 Крапивно — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Крапивно — деревня, Мядельский район, Минская область.

Россия 
 Крапивно — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Крапивно — бывшая деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Крапивно — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Крапивно — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Крапивно — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Крапивно — деревня в Удомельском районе Тверской области.